Pianosonate nr. 17 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 17 (Mozart)